— японский актёр, сэйю, который озвучил более 35 аниме.

Роли 
Его голосом были озвучены следующие персонажи:

Примечания 

Актёры озвучивания Японии